Алекса́ндр Формо́зов:
 Формозов, Александр Александрович (1928—2009) — советский и российский археолог, историограф.
 Формозов, Александр Николаевич (1899—1973) — советский биогеограф, эколог, зоолог и художник-анималист.